Eblé peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Eblé (1799-1870), général du Second Empire, commandant de l'École polytechnique, neveu de Jean-Baptiste Eblé ;
 Jean-Baptiste Eblé (1758-1812), général du Premier Empire, héros de la bataille de la Bérézina ;
 Maurice Eblé (1880-1942), avocat engagé dans le catholicisme social, fils de Charles Eblé ;
 Théo Eblé (1899-1974), peintre suisse ;
 Vincent Éblé, président du conseil général de Seine-et-Marne de 2004 à 2015, sénateur depuis 2011, petit-fils de Maurice Eblé.

Prénom dynaste 
Eble ou Ebles est un prénom dynaste notamment porté par :
 Ebles  de Roucy et Ebles II de Roucy, comtes de Roucy.
 Ebles Manzer, comte de Poitiers.

Toponyme 

 La Fayette-Eblé, quartier d'Angers.
 La rue Éblé, voie du  de Paris, du nom de Jean-Baptiste Eblé.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme